Hyperthermie
 Pathologie liée à la chaleur
 Coup de chaleur (météorologie), phénomène rare caractérisé par des rafales de vent, un accroissement.
 Coup de chaleur (téléfilm), téléfilm français réalisé par Christophe Barraud.